Greiderer ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Greiderer (* 1960), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Lukas Greiderer (* 1993), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Sebastian Greiderer (1862–1928), österreichischer Volkskundler und Lehrer
 Simon Greiderer (* 1996), österreichischer Skispringer
 Sylvester Greiderer (vor 1884–1924), deutsch-österreichischer Regisseur, Kapellmeister und Dramaturg